Anissimow oder Anissimowa ist der Name folgender Personen:

 Artur Jewgenjewitsch Anissimow (* 1992), russischer Fußballspieler
 Danil Anissimow (* 1978), kasachischer Skirennläufer
 Georgi Iwanowitsch Anissimow (1897–1974), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Iwan Andrejewitsch Anissimow (* 1987), russischer Skilangläufer
 Iwan Iwanowitsch Anissimow (1899–1966), sowjetischer Literaturwissenschaftler
 Juri Sergejewitsch Anissimow (* 1938), sowjetischer Segler
 Maxim Anissimow (* 1983), weißrussischer Skispringer
 Natalja Jurjewna Anissimowa (* 1960), sowjetische Handballspielerin
 Nikolai Petrowitsch Anissimow (1899–1977), sowjetisch-russischer Generaloberst 
 Nina Walentinowna Anissimowa (* 1973), russische Triathletin
 Oleg Alexandrowitsch Anissimow (* 1957), russischer Klimatologe
 Sergei Iwanowitsch Anissimow (1934–2019), sowjetischer Physiker
 Tatjana Michailowna Anissimowa (* 1949), sowjetische Hürdensprinterin
 Wassyl Anissimow (* 1938), sowjetisch-ukrainischer Hürdenläufer und Sprinter
 Wera Wassiljewna Anissimowa (* 1952), sowjetische Sprinterin
 Wladimir Nikolajewitsch Anissimow (* 1945), russischer und sowjetischer Gerontologe